Шевино — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав Красноармейской волости. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 51 житель.

География 
Расположена на юго-восточном берегу озера Шевино, на автодороге , вблизи деревень Залесье, Зашевенье, Ханево,  в 44 км к востоку от города Себеж и в 10 км к востоку от посёлка городского типа Идрица.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности в 47 чел., из них 24 мужчины, 23 женщины.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом по региональной автодороге 58К-489.

От деревни отходит автомобильная дорога общего пользования местного значения «Шевино — Залесье» (идентификационный номер 58-254-830 ОП МП 58Н-113), протяженностью в 2,1	км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района